Slo open 2012 je 9. mednarodni floorball turnir Slo open, ki je potekal med 24. in 26. avgustom 2012 v Hali Tivoli. Na njem je nastopilo 16 moških ekip iz sedmih držav ter 4 ženske ekipe iz dveh držav, skupno pa preko 300 igralcev.

V moški kategoriji je drugi zaporedni naslov osvojila ekipa Špindl Ubals iz Češke, med ženskami pa so bile najboljše igralke ŠDMH Zverine iz Slovenije.

Moški

Skupinski del

Skupina A 
V skupini A so tekmovale ekipe Špindl Ubals (Češka), Downtown Tigers (Finska), VSV Unihockey (Avstrija) in ekipa Slovenske vojske.

Skupina B 
V skupini B so tekmovale ekipe Puhapussi (Finska), IBK Nible old man (Češka), Orpund Predators (Švica) in KAC Floorball (Avstrija).

Skupina C 
V skupini C so tekmovale ekipe Insport Škofja Loka, Varšavska All Stars (Slovaška), Kotkan Pojat (Finska) in Innebandy Zurrich 11 (Švica)

Skupina D 
V skupini D so tekmovale ekipe Olimpija Ljubljana, Foxy Ladies (Finska), Wikinger Muenchen (Nemčija) in Man in Black (Češka).

Končnica

Za mesta od 9. - 16.

Četrtfinale (1/4)

Za 5. mesto

Polfinale (1/2)

Za 3. mesto

Finale

Ženske 
V kategoriji žensk so tekmovale Olimpija Ljubljana Ž, ŠDMH Zverine, Elite Praha (Češka) in Elite Praha juniors (Češka).

Skupina

Končnica

Polfinale

Za 3. mesto

Finale

Viri in sklici 

 Razpored na uradni spletni strani turnirja 
 Rezultati na uradni spletni strani turnirja  

Slo open
2012 v športu
2012 v Sloveniji